Prinz-Max-Palais ist der Name folgender Gebäude:

 Prinz-Max-Palais (Dresden)
 Prinz-Max-Palais (Karlsruhe).

Siehe auch:
 Herzog-Max-Palais in München